Хокуто  (北杜市) —  місто в Японії, у префектурі Яманасі. 
  Хокуто  (北斗市) —  місто в Японії, у префектурі Хоккайдо.